Памятник М. П. Лазареву — памятник в Азове, Россия.
 Памятник М. П. Лазареву — бюст в Лазаревском, Сочи, Россия.
 Памятник М. П. Лазареву — бюст в Николаеве, Украина.
 Памятник М. П. Лазареву — бюст в Новороссийске, Россия.
 Памятник М. П. Лазареву — утраченный памятник в Севастополе.
 Памятник М. П. Лазареву — существующий бюст в Севастополе.